Happy Go Licky — американская пост-хардкор-группа, образованная в Вашингтоне в 1987 году участниками Rites of Spring после распада в 1986 году.

История группы 
Группа образуется спустя непродолжительное время после распада Rites of Spring, считающимися пионерами эмо стиля.За довольно короткий период существования отыграли семь концертов в пределах Вашингтона, в ходе которых была записана практически вся дискография группы. Последний концерт группа провела в День Нового года 1988, в . В дальнейшем вокалист/гитарист Ги Пиччотто и барабанщик Брендан Кэнти присоединились к группе Fugazi, основанной в 1987 году Иэном Маккеем из Minor Threat.

Музыкальный стиль 
Несмотря на то, что состав участников Rites of Spring и Happy Go Licky идентичен, звучание последних весьма экспериментально и импровизационно в части использования .
 с Allmusic в рецензии на Will Play также отмечает отличие звучания, от предыдущих групп участников, характеризуя Happy Go Licky как авангардную реинкарнацию Rites of Spring с сочетанием  потока сознания и причудливой гитарной игры.

Дискография 
Концертные альбомы
 1988 — Happy Go Licky
 1997 — Will Play
Сборники
 2002 — 20 Years of Dischord

Состав группы 
 Ги Пиччотто — вокал, гитара
  — гитара, и вокал
  — бас-гитара и вокал
 Брендан Кэнти — ударные

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница группы на сайте Dischord Records

Рок-группы из Вашингтона
Квартеты
Пост-хардкор-группы
Исполнители Dischord Record